Fès al Bali är en del av en befolkad plats i Marocko.   Den ligger i regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Fès al Bali ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fès al Bali är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Fès al Bali ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Jebel Zalagh,  meter över havet,  km norr om Fès al Bali. Runt Fès al Bali är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fez,  km sydväst om Fès al Bali. Trakten runt Fès al Bali består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Fès-Boulemane